Hamstead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w Sandwell
 Hamstead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wight